Северный пво (Northern Pwo Karen, Phlong) — каренский язык, на котором говорит народ кая в 15-25 деревнях в городе Мэ-Нгав вдоль реки Сальвин; в городе Мэ-Сарьенг на северо-западе Таиланда. У северного пво есть несколько диалектов: мэ-пинг, мэ-сарьенг, омкой (ход). Эти диалекты имеют взаимопонятность. Пхрэ-пво, канчанабури и хуа-хин непонимаемы с этими.

Ссылки 
 Северный пво на Ethnologue

Языки Таиланда
Каренские языки